Instytut Diaków w Chełmie
 Instytut Diaków we Lwowie
 Instytut Diaków w Przemyślu